Rauchenstein ist der Familienname von:

 Michael Rauchenstein (* 1990), Schweizer Fernsehjournalist
 Rudolf Rauchenstein (1798–1879),  Schweizer Philologe, Pädagoge, Redakteur und Politiker